canton de Glaris, un canton suisse.
 Glaris, une commune suisse, chef-lieu du canton.
 Glaris Nord, une commune suisse.
 Glaris Sud, une commune suisse.
 New Glarus, une ville des États-Unis.